Список вулканів Антарктики — список діючих і згаслих вулканів Антарктичного материка та островів дільниць Атлантичного, Індійського і Тихого океанів, що межують з Антарктидою.

Див. також 
 Список найвищих гір Антарктики

Примітки

Посилання 
 
 Siebert L, Simkin T. Global Volcanism Program. Volcanoes of Antarctica. Процитовано: 11-08-2012 
 Volcano World Web site 
 
 U.S. Board on Geographic Names (USGN). Процитовано: 11-08-2012 
 

Антарктика
 
Списки:Антарктида